Dotcom nebo dot-com (angl. "tečka-com") může znamenat:

 .com – doména nejvyššího řádu
 Dotcom (společnost) – internetová společnost provozující činnost na doméně .com
 Kim Dotcom – internetový podnikatel
 Internetová horečka – anglicky dot-com bubble